Zapfenstreich – film del 1912 diretto da Viggo Larsen
Zapfenstreich – film del 1925 diretto da Conrad Wiene
Zapfenstreich am Rhein  (titolo austriaco Zapfenstreich) – film del 1930 diretto da Jaap Speyer